Francesco Luci (Casteldurante, XVI secolo) - umanista e letterato attivo nella prima metà del 1500 a Urbino
Francesco Luci (Colle di Val d'Elsa, 1548 – Roma ?) - prelato toscano che ricoprì vari incarichi nello Stato Pontificio